Cuparencu (Kuparenko, sau: Cuparentco, Kuparentko) este un nume de familie de origine ucraineană care se poate referi la:
 Călinești-Cuparencu, sat în județul Suceava
 Nume de familie
 Iordache Cuparencu (1784–1884), artist de circ, aeronaut și inginer polonezo-lituanian, originar din Iași

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din ucraineană